Кандзи:

 Кандзи — китайские иероглифы, используемые в современной японской письменности.
 Кандзи — нэнго, девиз правления императора Японии с 1087 по 1095 год.
 Кандзи кэнтэй — тест на знание японских иероглифов.
 Кандзи, Ито (1918—2005) — японский редактор, эсперантист.